Taaqat bezeichnet:

 Taaqat (1982), indischer Spielfilm von Narendra Bedi
 Taaqat (1995), indischer Liebesfilm von Talat Jani